Peïgros est un toponyme dédié à deux sites maximois, situés à environ  au nord de Sainte-Maxime, dans le massif des Maures :
 le premier est le col du Peïgros, à  d'altitude, sur la voie communale entre le col du Gratteloup,  ; ce col est franchi, chaque fin novembre, par le rallye automobile du Var ;
 le second est une colline toute proche du premier, à  d'altitude, portant des relais de télécommunications et de la DGAC
Ce second site fut occupé à l'âge du fer (500 ans environ avant notre ère) par un oppidum celto-ligure, qui n'a été, naguère, que très superficiellement fouillé; la piste d'accès à ce site, comporte à mi-côte environ, un poste d'observation point haut du Comité Communal Feux de Forêts de Sainte-Maxime.

Onomastique 
Peïgros signifie « grande montagne » ; c'est issu du latin podium désignant une élévation, et qui a donné par ailleurs puy, pech, puech, poggio, etc.

Sainte-Maxime